Le terme Groupe des six peut désigner :
 le groupe des Six aussi nommés « les Six », groupe de compositeurs résidant en France dans la première moitié du  ;
 le groupe des six pays mis en place pour parvenir à un règlement de la question nucléaire nord-coréenne : Corée du Nord, Corée du Sud, Chine, Russie, Japon, États-Unis ;
 le groupe des six, aussi appelé E3 plus 3, constitué des pays impliqués dans les négociations sur le programme nucléaire iranien : Allemagne, France, Royaume-Uni, Chine, États-Unis, Russie, auquel est couramment associée l'Union européenne ;
 le groupe des six sur les sources innovantes de financement du développement constitué des pays suivants : Algérie, Allemagne, Brésil, Chili, Espagne, France ;
 le G6 européen, groupe informel des six ministres de l'intérieur des six pays les plus peuplés de l'Union européenne : Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pologne ;
 la formation initiale du G7 en 1975, réunion informelle à Rambouillet, à l'initiative du président français Valéry Giscard d'Estaing, des chefs des pouvoirs exécutifs de six pays : Allemagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni.